Аристид (; ) е древно гръцко име и може да се отнася за:

 Аристид (540 – 467 пр.н.е.), древногръцки държавник;
 Аристид, древногръцки художник през втората половина на 4 век пр.н.е. в Тива;
 Аристид Милетски, гръцки писател 2 или 1 век пр.н.е.;
 Елий Аристид, древногръцки писател, философ, 2 век;
 Аристид Атински, раннохристиянски светец, философ и апологет от 2 век;
 Аристид Квинтилиан, гръцки философ от 3 – 4 век.

Други 
 (2319) Аристидес, астероид

de:Aristeides